Die letzte Chance ist der Titel von
 Die letzte Chance (1945), schweizerischer Film
 Die letzte Chance (1957), italienischer Film
 Die letzte Chance (1962), Film aus der DDR
 Polizeiruf 110: Die letzte Chance, deutscher Kriminalfilm (1978)
Siehe auch:
 Ihre letzte Chance
 Letzte Chance für Harry